El término íntimo puede referirse a:

 Intimidad, amistad estrecha entre personas.
 íntimo, álbum de Max Berrú.
 Íntimo, álbum de Nicky Jam.